Седъёль (устар. Сед-Ёль) — река в России, протекает по Республике Коми. Устье реки находится в 47 км по левому берегу реки Пожег. Длина реки составляет 17 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Вычегда от истока до города Сыктывкар, речной подбассейн реки — Вычегда. Речной бассейн реки — Северная Двина.

Код объекта в государственном водном реестре — 03020200112103000014077.

Примечания 

Бассейн Вычегды
Реки Усть-Куломского района